Cerha ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Cerha (1926–2023), österreichischer Komponist und Dirigent
 Irina Cerha (* 1956), österreichische Malerin, Sängerin und Schriftstellerin
 Michael Cerha (* 1953), österreichischer Journalist, Dramaturg und Schriftsteller
 Ruth Cerha (* 1963), österreichische Klavierlehrerin, Musikerin, Sängerin und Schriftstellerin